— японская сценаристка аниме.

Биография 
Мари Окада начала свою карьеру сценариста в 1996 году с производства Direct-to-video, затем стала писать сценарии для манги, компьютерных игр и аудиопостановок. В 1998 году была автором сценария нескольких серий , после чего переключила своё внимание на аниме. В 2006 году, работая над , она впервые получила должность главного сценариста. Впоследствии Окада также писала сценарии для True Tears, Canaan, Toradora, Kuroshitsuji, Hanasaku Iroha и Ano Hana. За работу над последним она удостоилась специальной награды на шестнадцатом фестивале Animation Kobe, состоявшемся в 2011 году. Романы, служащие первоисточником для таких её работ как Ano Hana и «Укрась прощальное утро цветами обещания» Мари пишет сама, совместно с Тацуюки Нагаи и Масаёси Танака, под общим псевдонимом Chou Heiwa Busters.

Работы

Аниме-сериалы 
Как главный сценарист
 Sasami: Mahou Shoujo Club (2006)
 Mamoru-kun ni Megami no Shukufuku o! (2006)
 Kodomo no Jikan (2007)
 Sketchbook ~full color’s~ (2007)
 True Tears (2008)
 Vampire Knight (2008)
 Toradora! (2008)
 Kuroshitsuji (2008)
 Vampire Knight Guilty (2008)
 Canaan (2009)
 Tatakau Shisho: The Book of Bantorra (2009)
 Kuroshitsuji II (2009)
 Otome Youkai Zakuro (2010)
 Gosick (2011)
 Fractale (2011)
 Hourou Musuko (2011)
 Hanasaku Iroha (2011)
 Ano Hi Mita Hana no Namae o Bokutachi wa Mada Shiranai. (2011) (сценарист, автор первоисточника под псеводонимом Chou Heiwa Busters)
 Black Rock Shooter (2012)
 Aquarion Evol (2012)
 AKB0048 (2012)
 Lupin the Third – Mine Fujiko to Iu Onna (2012)
 Sakurasou no Pet na Kanojo (2012)
 Zetsuen no Tempest (2012)
 AKB0048 next stage (2013)
 Nagi no Asukara (2013)
 selector infected WIXOSS (2014)
 M3: Sono Kuroki Hagane (2014)
 selector spread WIXOSS (2014)
 Koufuku Graffiti (2015)
 Mobile Suit Gundam: Iron Blooded Orphans (2015)
 Kiznaiver (2016)
 Mayoiga (2016)
Hisone to Masotan (2018)
 Araburu Kisetsu no Otome-domo yo. (2019) (сценарист, автор первоисточника)

Как сценарист отдельных серий
 DT Eightron (1998)
 Otogi Story Tenshi no Shippo (2001)
 Hamtaro (2003—2005)
 Crush Gear Nitro (2003)
 Popolocrois (2003)
 Kita e — Diamond Dust Drops (2003)
 Morizou to Kikkoro (2004)
 Kyo Kara Maoh! (2004)
 Rozen Maiden (2004)
 Basilisk — Chronik der Koga-Ninja (2005)
 Rozen Maiden: Träumend (2005)
 Canvas 2: Niji Iro no Sketch (2005)
 Animal Yokochou (2005)
 Majime ni Fumajime: Kaiketsu Zorori (2005)
 Minami no Shima no Chiisana Hikouki: Party (2006)
 Fate/stay night (2006)
 Aria the Natural (2006)
 Simoun (2006)
 Red Garden (2006)
 Kyo Kara Maoh! (2008)
 Darker than Black: Ryuusei no Gemini (2009)
 Ganbare! Lulu Lolo: Tiny Twin Bears (2013)
Rinshi!! Ekoda-chan (2019)

OVA 
 Red Garden: Dead Girls (2007)
Kodomo no Jikan: Anata ga Watashi ni Kureta Mono (2007)
Kodomo no Jikan Nigakki (2009)
Kodomo no Jikan: Kodomo no Natsu Jikan (2011)
 Rurouni Kenshin — Meiji Kenkaku Romantan: Shin Kyouto-Hen (2011)
Koitabi: True Tours Nanto (2013)
 Zetsumetsu Kigu Shoujo: Amazing Twins (2014)

Анимационные фильмы 
 Majime ni Fumajime: Kaiketsu Zorori: Naze no Daihou Sakusen (2006)
 Cinnamon the Movie (2007)
 Hanasaku Iroha: Home Sweet Home (2013)
 Ano Hi Mita Hana no Namae o Bokutachi wa Mada Shiranai. (2013) (сценарист, автор первоисточника под псеводонимом Chou Heiwa Busters)
Kaiketsu Zorori: Uchū no Yūsha-tachi  (2015)
 Kokoro ga Sakebitagatterun Da. (2015) (сценарист, автор первоисточника под псеводонимом Chou Heiwa Busters)
 Kaiketsu Zorori: Uchuu no Yuusha-tachi (2015)
 selector destructed WIXOSS (2016)
 Sayonara no Asa ni Yakusoku no Hana wo Kazarou (2018) (режиссер, сценарист, раскадровщик, автор первоисточника)
Sora no Aosa o Shiru Hito yo (2019) (сценарист, автор первоисточника под псеводонимом Chou Heiwa Busters)
Kimi dake ni Motetainda (2019)
A Whisker Away (2020)

Примечания

Ссылки